Иван Владимирович Павлов: Павлов, Иван Владимирович (род. 1940) — советский и российский педагог.
 Павлов, Иван Владимирович (род. 1998) — украинский фигурист.